Let's Go kan syfta på:

 Let's Go (So We Can Get Back) – en memoarbok av den amerikanske musikern och frontmannen i rockmusikgruppen Wilco, Jeff Tweedy
 Let's Go (musikalbum av Rancid) – ett musikalbum från 1994 av Rancid
 Let's Go (sång av Shawn Desman) – en sång från 2005 av Shawn Desman på albumet Back for More
 Let's Go (sång av Kerli Kõiv) – en sång från 2003 av Kerli Kõiv
 Let's Go (TV-program) – ett svenskt TV-program som sändes i SVT2 under hösten 1997 och våren 1998
 Pokémon: Let's Go, Pikachu! och Let's Go, Eevee! – två spel till Nintendo Switch